Craemer steht für:

 Craemer Gruppe, deutsche Unternehmensgruppe

Crämer oder Craemer ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Crämer (1818–1902), deutscher Politiker (Deutsche Fortschrittspartei), MdR
 Friedrich August Crämer (1812–1891), deutsch-amerikanischer Missionar und Stadtgründer
 Hans Craemer (1891–1975), deutscher Maler
 Kurt Craemer (1912–1961), deutscher Maler, Designer, Illustrator
 Rudolf Craemer (1903–1941), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Cremer
 Grämer
 Krämer
 Krämmer